Die Interstate 24 (Abkürzung I-24) ist Teil des Interstate-Highway-Netzes in den USA. Sie verläuft diagonal von Interstate 57 (10 Meilen südlich von Marion (Illinois)) bis nach Chattanooga, wo sie auf Interstate 75 trifft.

Länge

Zubringer und Umgehungen 
 Interstate 124 bei Chattanooga

Weblinks 

 Interstate-Guide

24
Straße in Nordamerika